Double Up — восьмой студийный альбом R&B-исполнителя R. Kelly, вышедший в 2007 году. Первый сингл Im a Flirt (remix) feat T.I, T-Pain дебютировал на первом месте в чарте Billboard Top 40.

Об альбоме 
В Double Up участвовали Swizz Beatz, Snoop Dogg, Nelly, Chamillionaire, T.I., T-Pain, Usher, Huey, Ludacris, Kid Rock, Polow da Don, Keyshia Cole. Второй сингл альбома «Same Gril» feat Usher дебютировал на 20 месте в чарте Billborad Hot 100. Сингл «Rise Up» посвящён всем погибшим в Вирджинии.

25 мая 2007 года, на четвёртый день релиза, альбом попал в iTunes. 3 июня альбом дебютировал в UK Album Chart на 10-м месте. А дебют альбома в Billboard 200 состоялся на первом месте. Было продано более 1.000.000 копий в США.

Список композиций 
Все песни были написаны и спродюсированы R. Kelly.

Bonus tracks

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200